Poney indien peut désigner : 
 Poney indien du lac La Croix
 American Indian Pony
 Cayuse